Каран (; ) може да се отнася за:

 Каран Македонски, първият цар на Древна Македония
 Каран, син на Филип II Македонски и полубрат на Александър Велики
 Каран (пълководец), генерал на Александър Велики

В географията:
 Каран Върбовка, село в Област Русе, България
 Караново (Област Бургас), село в България
 Караново (Област Сливен), село в България